Fuori onda – programma televisivo di genere talk-show politico e di attualità in onda nel 2016 la domenica su LA7
 Fuori onda – fenomeno e topos televisivo
 Fuori onda – miniserie di quattro episodi pubblicata sul fumetto PK - Paperinik New Adventures